Běh na 1500 metrů mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 10. (rozběhy), 11. (semifinále) a 13. srpna (finále). Zvítězil Keňan Elijah Manangoi, český reprezentant Jakub Holuša obsadil páté místo.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Běh na 1500 metrů mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 1500 metrů
Běh na 1500 m